

Rivières 

 Taurou : rivière du sud de la France affluent du Sor sous-affluent du Tarn
 Taurou : rivière du sud de la France affluent de l'Orb